Aleksandr Zajtsev (schaker)
 Aleksandr Zajtsev (kunstschaatser)
 Aleksandr Zajtsev (wielrenner)
 Aleksandr Michailovitsj Zajtsev, wiskundige
Regel van Zajtsev